Crewe – miasto w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Crewe – stacja kolejowa w Crewe, w Anglii
 Crewe – okręg wyborczy
 Crewe-by-Farndon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Crewe – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia
 Markiz Crewe